Brooke Adams (actriu) (n. 1949) és una actriu estatunidenca
 Brooke Adams, més coneguda com a Brooke Tessmacher (n. 1984), és una lluitadora professional i model estatunidenca